Wakabayashi est le patronyme de plusieurs personnalités japonaises :
Kasuga Wakabayashi est une karatéka.
Masatoshi Wakabayashi est un homme politique.

En outre, Genzô Wakabayashi est un personnage de manga.

Homonymie de patronyme